Le  peut désigner :
 
 
 
 
 
 
  de chars de combat
  de chasseurs (Révolution française)
  de chasseurs alpins
  de tirailleurs sénégalais